Contea di Bedford o Bedford County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bedford (Pennsylvania)
 Contea di Bedford (Tennessee)
 Contea di Bedford (Virginia)